Mycènes est une ancienne cité grecque située en Argolide. 
 Mycènes correspond à la localité moderne située sur le site de la cité antique. 
 Dans la mythologie grecque, deux personnages en sont éponymes :
 Mycène, fille d'Inachos ;
 Mycénée, fils de Sparton.
 Les mycènes sont un genre de champignons basidiomycètes.